Kilchberg kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Kilchberg, Zürich, ort och kommun, 
 Kilchberg, Basel-Landschaft, ort och kommun,